Wimbledon 2013 – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów deblowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 17 a 19 czerwca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2013
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn